Regency Enterprises, voorheen Embassy International Pictures, een Amerikaans entertainmentbedrijf
Embassy Hill, een Formule 1-team
Embassy (film uit 1972), een film uit 1972 gebaseerd op een spionagetriller van Stephen Coulter
Embassy (film uit 1985), een televisiefilm uit 1985

BDO World Darts Championship, een darttoernooi, voorheen The Embassy genoemd
The Embassy (band), een Zweedse band
The Embassy (worstelen), een professionele worstelfractie in Ring of Honor
The Embassy (televisieserie), een Australische televisieserie uit 2014

Zie ook
Ambassade